John Adams (1735–1826) a fost al doilea președinte al Statelor Unite.

Alte persoane cu nume similar sunt:
 John Quincy Adams  (1767–1848), al șaselea președinte al SUA;
 John Bodkin Adams (1899–1983), medic englez, suspectat drept criminal în serie, dar nedovedit;
 John Coolidge Adams (n. 1947), compozitor american;
 John Couch Adams (1819–1892), matematician american;
 John Bertram Adams (1920–1984), fizician britanic.